Zat peut faire référence à :
 Zat'nik'tel est une arme de la série Stargate SG-1 ;
 Un zat est un groupement de caste chez les sikhs ;
 Le zat est le nom réunionnais du fruit du rollinier ;
 L'oued Zat, ou Asif Zat en berbère, est un cours d'eau marocain, affluent du Tensift.

ZAT, est un sigle ou code composé des trois lettres Z, A et T, peut se référer à :
  ;
 Zone autonome temporaire ;
 Zone affectée thermiquement, acronyme employé dans l'industrie de la métallurgie.